Ce titre renvoie à :

Cinéma 

 Trouble in Paradise, titre original de Haute Pègre, un film de Ernst Lubitsch sorti en 1932 ;
 Trouble in Paradise, un film néerlandais de Robbe De Hert sorti en 1989.

Téléfilm 

 Trouble in Paradise, un téléfilm avec Raquel Welch réalisé par Di Drew en 1989.

Album 

 Trouble in Paradise, un album de Randy Newman sorti en 1983 ;
 Trouble in Paradise, un album de La Roux sorti en 2014.